Бечиги или Бечик () — село в Итум-Калинском районе Чеченской республики. Входит в состав Тусхаройского сельского поселения.

География 
Село расположено на правом берегу реки Аргун, к юго-западу от районного центра Итум-Кали.

Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке — сёла Итум-Кали и Тусхарой, на юго-востоке — развалины Цюники.

Население

Примечания

Ссылки 
 Бечик(Bechik) — координаты, описание, топонимика (расшифровка), фото, карта 
 Почтовые индексы и коды ОКАТО — Итум-Калинский район Чеченской Республики

Населённые пункты Итум-Калинского района